Ананьино — деревня в Ярославском районе Ярославской области России.

В рамках организации местного самоуправления входит в Карабихское сельское поселение; в рамках административно-территориального устройства включается в Телегинский сельский округ.

С 2019 года в деревне проходит открытый конкурс-фестиваль «Ананьино — самая цветущая деревня России».

Население 

По состоянию на 1989 год в деревне проживало 443 человека.

Население на 1 января 2007 года — 523 человека; на 1 января 2010 года — 460 человек.

Инфраструктура 
В деревне расположена Ананьинская общеобразовательная школа. Имеется Дом культуры «Ананьинский».

Теплоснабжение деревни обеспечивается котельной. Услуги проводной связи на территории деревни и близлежащих населённых пунктов предоставляет Верхневолжский филиал ОАО «Центртелеком». На территории посёлка находится охраняемая природная зона «Берёзовая роща».

Примечания 

Населённые пункты Ярославского района (Ярославская область)